Колонија Хирасолес има више значења:

 Колонија Хирасолес (Кваутла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Колонија Хирасолес, Кампо ел Гвахе (Јекапистла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику